Печище — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Печище — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Печище — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Печище — деревня в Мезенском районе Архангельской области.
 Печище — деревня в Немском районе Кировской области.
 Печище — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Печище — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Печище — деревня в Сонковском районе Тверской области.

Украина 
 Печище — село в Сумском районе Сумской области.

Другое 
 Печище — форма семейной общины и землевладения на Русском Севере;
 Печище — река в Хакасии.